* Christian Bauer — немецкая ювелирная фирма.
 Персоналии
 Бауэр, Кристиан (род. 1951) — французский тренер по фехтованию.
 Бауэр, Кристиан (род. 1977) — французский шахматист, гроссмейстер (1997). См. также